Canstatt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Canstatt (1807–1850), Arzt und Professor für Innere Medizin

Canstatt bezeichnet außerdem:
 Canstatt (Schiff, 1913), ein Frachtschiff

Siehe auch:
 Stuttgart-Bad Cannstatt
 Schilling von Cannstatt (auch Schilling von Canstatt oder Schilling von Canstadt), Name eines alten schwäbischen Adelsgeschlechts